Il doppio maschile del Western & Southern Financial Group Masters & Women's Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

I detentori del titolo sono Daniel Nestor e Nenad Zimonjić, ma sono stati eliminati al secondo turno da František Čermák e Michal Mertiňák.
I fratelli Bob e Mike Bryan hanno battuto in finale Mahesh Bhupathi e Maks Mirny.

Teste di serie
Tutte le teste di serie passano direttamente al secondo turno. 

  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (secondo turno)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (secondo turno)
  Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (finale)

 Łukasz Kubot /  Oliver Marach (semifinali) 
 Julian Knowle /  Andy Ram (quarti di finale) 
 Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (secondo turno) 
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Western & Southern Financial Group Masters & Women's Open 2010
ATP World Tour 2010